Osterwitz bezeichnet:
 Osterwitz, ehemalige Gemeinde in der Steiermark, Österreich; heute Teil (Ortschaft und Katastralgemeinde) der Gemeinde Deutschlandsberg
 Katastralgemeinde Osterwitz (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Teil der Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Kärnten, Österreich
 Ojstrica, früher Osterwitz im Sanntal, Gebiet in der Gemeinde Tabor, Slowenien
 Schenken von Osterwitz, Adelsgeschlecht aus Kärnten
 Burg Osterwitz, Burgruine bei Ojstrica
 Schloss Osterwitz, auch Nieder-Osterwitz, ehemaliges Schloss bei Ojstrica; siehe Burg Osterwitz
 den nicht mehr gebräuchlichen Namen des Osterwitz Sees bei Kłodawa (Kladow, Zanzthal), Ostbrandenburg

Osterwitz ist der Name folgender Personen:
 Gregor Schenk von Osterwitz († 1403), Salzburger Erzbischof

Siehe auch:
 Hochosterwitz, Burg in Kärnten
 Schloss Niederosterwitz, Schloss in Kärnten
 Osterwick (Begriffsklärung)
 Osterwieck
 Ostrovica